Konawe Kepulauan (Deutsch: Konawe-Inseln) ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) auf der indonesischen Insel Sulawesi. Der Bezirk ist Teil der Provinz Sulawesi Tenggara (Südostsulawesi). Zum Census 2010 lebten hier 26.194 Einwohner.

Geographie 
Hauptstadt ist Langara. Der Bezirk umfasst die Insel Wawonii.

Verwaltungsgliederung 
Der Bezirk Konawe Kepulauan wurde 2013 durch das Gesetz Nr. 13 aus dem Bezirk Konawe Selatan ausgegliedert und setzt sich aus sieben administrativen Distrikten (Kecamatan) zusammen (Stand 2019):

Quelle der administrativen und Flächenangaben: Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 Tahun 2019 (Verordnung des Innenministers vom Oktober 2019): 
Die Bevölkerungsangaben basieren auf der Fortschreibung durch die regionalen Zivilregistrierungsbüros und stammen von Ende 2019

Einzelnachweise 

Geographie (Sulawesi)
Kabupaten in Sulawesi Tenggara